Товкан Ярослав Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Товкан Любомир Васильович — український миротворець.